Влади́мир Черня́вский:
 Чернявский, Владимир Андреевич (род. 1947) — советский и российский композитор.
 Чернявский, Владимир Ильич (1893—1939) — партийный и государственный деятель Украинской ССР.
 Чернявский, Владимир Соломонович (1924—1996) — советский, впоследствии немецкий математик, логик, информатик.